Musculus securis är en musselart som beskrevs av Cecil Thomas Prime. Musculus securis ingår i släktet Musculus och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
securis